

Personnalités 
 Charles Jacques Huault de Montmagny était le gouverneur de la Nouvelle-France de 1636 à 1648.

Toponyme

Montmagny, ville du Québec ; 
 Montmagny, municipalité régionale de comté du Québec ;
 le comté de Montmagny, ancien comté municipal du Québec ;
 Montmagny (district électoral) ;
 Montmagny, district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1854 à 1867 ;
 Montmagny (ancienne circonscription fédérale) ;
 le refuge d'oiseaux de Montmagny, refuge d'oiseaux migrateurs située au Québec.

Montmagny, commune française du Val-d'Oise

Montmagny, commune suisse du canton de Vaud

Voir aussi
Montmagny—L'Islet, circonscription électorale fédérale du Canada
Montmagny-L'Islet, circonscription électorale provinciale du Québec (Canada)
Moulin à eau de Montmagny, au Québec

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France